Houriet ist der französische Familienname folgender Personen:
 Cécile Houriet, Cilette Ofaire (1891–1964), Schweizer Schriftstellerin und Malerin
 Claudine Houriet (* 1944), Schweizer Schriftstellerin und Malerin
 Jacques-Frédéric Houriet (1743–1830), Schweizer Uhrmacher und Erfinder